Comuna Petrești se poate referi la:
Comuna Petrești din județul Dâmbovița, România
Comuna Petrești din județul Satu Mare, România
Comuna Petrești din raionul Ungheni, Republica Moldova
Comuna Petrești din raionul Tarutino, regiunea Odesa, Ucraina
Comuna Petreștii de Jos din județul Cluj, România

Vezi și 
Petrești (dezambiguizare)